Artola est un nom d'origine basque qui signifie « bergerie ». De ardi "brebis" et ola "cabane".

Patronymes 
 Juan Artola (1895-1937), footballeur espagnol ;
 Pedro María Artola, footballeur espagnol ;
 Daniel Fernández Artola, footballeur espagnol ;
 Jokin Gorostidi Artola, politicien espagnol ;

Notes et références 

Patronyme basque